Plaatsen:
Warden (Duitsland), een plaats in de Duitse gemeente Alsdorf, deelstaat Noordrijn-Westfalen
Warden (Kent), een plaats in het Britse Kent
Warden (Louisiana), een plaats in de staat Louisiana, Verenigde Staten
Warden (Northumberland), een plaats in het Britse Northumberland
Warden (Quebec), een plaats in de staat Quebec, Canada
Warden (Washington), een plaats in de staat Washington, Verenigde Staten
Warden (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika

Personen:
 Jack Warden (1920-2006), een Amerikaans acteur
 May Warden (1891-1978), een Engels actrice
 Monte Warden, een Amerikaans countryzanger